Osoby:
 Rachel Buehler – amerykańska piłkarka

Zobacz też:
 Bühler